

Cinema
Ad alto rischio (High Risk) – film statunitense del 1981 diretto da Stewart Raffill
Meltdown - La catastrofe (Shu dan long wei; titolo inglese: High Risk) – film di Hong Kong del 1995 diretto da Jing Wong e Wai-Lun Lam

Televisione
La maschera del sole (High Risk) – film per la televisione statunitense del 1976 diretto da Sam O'Steen